У́лица Механиза́торов — улица в Октябрьском округе Липецка. Проходит от улицы Папина до улицы 50 лет НЛМК. Пересекает проспект Победы и Индустриальную улицу. Имеется выезд со 2-й Индустриальной улицы.

Образована 21 мая 1957 года. На участке от начала улицы по проспекта Победы представляет собой бульвар. Здесь же у пересечения с проспектом Победы на аллее установлен памятный обелиск жертвам радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 2011 году депутаты городского Совета Липецка назвали аллею на улице Механизаторов сквером имени Героев Чернобыля.

Прокладка новой магистрали 
В октябре 2006 года улица Механизаторов получила статус магистрали — после реконструкции проезжей части и её продления до улицы 50 лет НЛМК. На этом участке, соединившем две улицы, из-за болотистой местности сделана насыпь длиной 500 и высотой 16 метров. При строительстве трассы снесён ряд объектов: частный дом, учебный автодром и корпус исправительной колонии. Новая трасса напрямую соединила проспект Победы с районом набережной реки Воронежа, позволила разгрузить движение на самой напряжённой магистрали Липецка и сократила путь от юго-западной части города до центра и левобережья.

Сразу после открытия сквозного движения по улице пустили автобусы № 25, 28 и 31, однако маршруты 25 и 31 ныне отменили.

Застройка 
Основная часть застройки улицы — типовые панельные и кирпичные дома.

 Жилые дома № 1, 3, 5 и № 2, 4, 6 располагаются параллельно скверу Героев-Чернобыльцев. Дом № 3"а" — перпендикулярно скверу.

Далее, улица Механизаторов пересекается с проспектом Победы, затем с улицей Индустриальной, а также имеется выезд со 2-й Индустриальной улицы. Только после этого нумерация домов продолжается:

 № 7 — дом, признанный аварийным и подлежащий сносу;
 № 8 — гаражный кооператив «Механизатор»;
 № 9 — спецшкола-интернат для слепых и слабовидящих детей;
 № 10 — профессионально-техническое училище-лицей № 12 (автотранспортного направления) и общежитие к нему;
 № 11 — жилой дом;
 № 13 — муниципальное предприятие «Липецкие электрические сети».
 № 15 — органы управления Октябрьским округом и Октябрьский суд;
 № 15 литера «а» — киноклуб «Синема» с шестью кинозалами вместимостью от 2 до 10 человек;
 № 19 литера «а» — Исправительная колония № 5 УИН Министерства юстиции Российской Федерации;
 № 19 литеры «б» и «в» — жилые дома.
 № 21 — дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Транспорт 
 к домам начала улицы — авт. 2т, 8, 9т, 27, 30, 35, 37, 300, 308к, 315, 321, 323, 330, 347, 352, а также пригородные автобусы 102, 103, 106а, 402, ост.: «Памятник Чернобыльцам» (до июня 2011 года остановка носила имя «Автопарк»).
 к домам середины и конца улицы — авт. 9т, 28, 302, ост.: «Индустриальная ул.», «Лицей № 12», «Электрические сети».

Примечания 

Улицы Липецка
Октябрьский округ Липецка